Magnavita ist der Familienname folgender Personen:

 Maurício Carneiro Magnavita (* 1935), brasilianischer Diplomat
 Sonja Magnavita, deutsche Archäologin